Grêmio Recreativo Escola de Samba Educativa Império da Tijuca est une école de samba de Rio de Janeiro au Brésil.

Données de l'école 
  D2 Carnaval

  D3 Carnaval

Enredos

Références 

Império da Tijuca